Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2022 fanden vom 28. Mai bis 5. Juni 2022 in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Es waren die 100. Europameisterschaften der Männer und die 34. Europameisterschaften der Frauen. Veranstaltungsort war der Parku Olimpik Tirana, ein nationales Sportzentrum.

Der Wettbewerb sollte ursprünglich im bulgarischen Sofia ausgerichtet werden, musste aber nach Führungsstreitigkeiten im bulgarischen Gewichtheberverband verlegt und verschoben werden.

Teilnehmende Nationen 
Insgesamt waren 326 Gewichtheber, 165 Männer und 161 Frauen, aus 39 Nationen für die EM gemeldet. Es sind am Schluss 285 Sportler angetreten, 144 Frauen aus 37 Ländern und 141 Männer aus 34 Ländern.

Liste der Teilnehmernationen:

Belarussische und russische Gewichtheber waren infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht teilnahmeberechtigt.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Zweikampf

Alle Medaillen

Weblinks 
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2022 auf der Website der European Weightlifting Federation (englisch)
 Wettkampf-Ergebnisse auf der Website der EWF (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Gewichtheben EM
Sportveranstaltung in Tirana
Gewichtheben (Albanien)